Брама — міські ворота.
 Брама — польський шляхетський герб.
 Брама — рід риб родини Брамових
 Брама — балійське божество.
 Брама — порода курей.

Прізвище 
 Брама Джозеф (1748—1814) — англійський винахідник.
 Брама Ваут ( 1986) — нідерландський футболіст.
 Брама Мартін ( 1957) — британський рок-музикант.
 Сашко Брама — львівський незалежний театральний діяч, драматург, режисер.

Кінематограф 
 «Брама» — український фільм 2017 року.